Бучинська () — українське, польське прізвище.

Особи:
 Бучинська Віра ( 1923) — українська громадська діячка, редактор.
 Бучинська Наталія Любомирівна ( 1977) — українська естрадна співачка, режисер, юрист, громадсько-політична діячка.
 Боднар-Бучинська Олександра ( 1919) — українська громадська діячка, фармацевт.
 Бучинська-Лось Любов Йосифівна ( 1932) — учасниця національно-визвольних змагань.

Див. також 
 Бучинський